Floirac kan syfta på:
 Floirac, Charente-Maritime
 Floirac, Gironde
 Floirac, Lot